Harold Davis (1921–2007) amerikai atléta, rövidtávfutó, világcsúcstartó (100 m)
 Harold Davis (1933–2018) skót labdarúgó, edző